Fair Oaks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fair Oaks (Californië)
North Fair Oaks
Fair Oaks (Georgia)
Fair Oaks (Oklahoma)